Улица Авейде Марии — название нескольких улиц, названных в честь М. О. Авейде.
 Авейде Марии — улица в Екатеринбурге.
 Марии Авейде — улица в Самаре.